UFC 251: Усман vs. Масвидаль (англ. UFC 251: Usman vs. Masvidal) — это турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 12 июля 2020 года на «Бойцовском острове UFC» («UFC Fight Island»), расположенном на острове Яс, вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Камару Усман победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полусреднем весе. В со-главном бою вечера Александр Волкановски победил Макса Холлоуэя раздельным решением судей и защитил титул чемпиона в полулёгком весе.

Подготовка турнира 
Первоначально турнир планировалось провести 6 июня на «Перт Арене» в городе Перт, Австралия. Из-за пандемии COVID-19 турнир был в конечном итоге отложен 9 апреля. В начале июня было подтверждено, что турнир будет проходить в Абу-Даби (см. далее).

Несмотря на то, что организация официально не объявляла об этом, бой-реванш в полулегком весе между действующим чемпионом UFC Александром Волкановски и бывшим чемпионом UFC Максом Холлоуэем первоначально должен был стать заглавным событием этого турнира 6 июня. Впервые бойцы встречались друг с другом на UFC 245, где Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением и завоевал титул чемпиона. Волкановски объявил в конце марта, что из-за пандемии COVID-19 он отложит свою первую защиту титула, назначенную на 6 июня.

Также ожидалось, что на турнире в Перте состоится бой за чемпионский титул в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и Джоан Колдервуд. Однако Шевченко была вынуждена отказаться от участия в мероприятии 31 марта из-за травмы ноги, и бой был отложен.

Перенос турнира в Абу-Даби 
Президент UFC Дэйна Уайт заявил 7 апреля, что он занимается организацией международной площадки, описанной как «частный остров» или «бойцовский остров», чтобы облегчить проведение турниров с участием бойцов, не имеющих возможность прибыть в США в связи с ограничениями на поездки, вызванными пандемией COVID-19.

9 июня Дэйна Уайт сообщил, что местом новой локации «Бойцовский остров» («Fight Island») будет остров Яс, расположенный вблизи города Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, и что в июле на нём пройдут четыре турнира UFC. Кроме непосредственно новой спортивной арены, дополнительно на острове будет «зона безопасности» площадью 10 квадратных миль (16 км), с ограниченным количеством необходимого персонала. Обозначенная зона будет включать в себя доступ к таким удобствам, как отели, рестораны и тренировочная клетка на пляже. Ранее UFC уже проводил три турнира в ОАЭ на острове Яс на открытых спортивных аренах, последним из которых был UFC 242 в сентябре 2019 года.

После переноса UFC 251 в Абу-Даби заглавным событием турнира был назначен бой за чемпионский титул UFC в полусреднем весе между действующим чемпионом американцем нигерийского происхождения Камару Усманом и претендентом из Бразилии Гилбертом Бёрнсом (#1 в рейтинге).

Ранее упомянутый бой-реванш за чемпионский титул UFC в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и американцем Максом Холлоуэем станет одним из со-главных событий.

Вторым со-главным событием станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном (#3 в рейтинге) и бывшим двукратным чемпионом UFC в полулёгком весе бразильцем Жозе Алду (#6 в рейтинге). Титул чемпиона стал вакантным, после того как бывший чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо объявил сразу после защиты своего титула на UFC 249, что он откажется от титула и уйдет из спорта.

Изменения карда 
3 июля было объявлено, что Бёрнс снимается с турнира после того, как он и его тренер, Грег Джонс, дали положительный тест на COVID-19. Заменить выбывшего Бёрнса на 6-дневном уведомлении было предложено Хорхе Масвидалю (#3 в рейтинге) при условии прохождения предварительного тестирования на COVID-19 и 24-часового карантина. После того, как Масвидаль успешно прошел первоначальный тест, новое заглавное событие было официально подтверждено.

Изначально на турнире короткое время планировался бой в легком весе между Педру Муньюсом и бывшим чемпионом UFC в легком весе Фрэнки Эдгаром. Однако, матчмейкеры UFC решили перенести поединок на UFC Fight Night: Каттар vs. Иге, проводимый четыре дня спустя.

На турнире был запланирован бой в тяжёлом весе между Марчином Тыбурой и дебютантом Александром Романовым. Тем не менее, Романов был отстранен от мероприятия по неизвестной причине и заменен российским дебютантом Максимом Гришиным.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Раулиан Паива не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Ванесса Мело не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 30 % от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Роуз Намаюнас vs. Жессика Андради
 Выступление вечера: Иржи Прохазка и Дейви Грант

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 3 151 000 долларов. Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $309 500. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 3 660 500 долларов.

Последствия турнира 
15 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Маурисиу Руа (#15) покинул рейтинг Топ-15 полутяжёлого веса

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC